Балти́йский переулок:

Беларусь 

 Балтийский переулок — переулок в Могилёве

Россия 

 Балтийский переулок — переулок в Астрахани
 Балтийский переулок — переулок в Воронеже
 1-й Балтийский переулок — переулок в Грозном
 Балтийский переулок — переулок в Калининграде
 В Москве:
 1-й Балтийский переулок
 2-й Балтийский переулок
 3-й Балтийский переулок
 Балтийский переулок — переулок в Оренбурге
 Балтийский переулок — переулок в Орле
 Балтийский переулок — переулок в Прокопьевске Кемеровской области
 В посёлке Репино Санкт-Петербурга:
 2-й Балтийский переулок
 3-й Балтийский переулок
 Балтийский переулок — переулок в Ростове-на-Дону
 Балтийский переулок — переулок в Ставрополе
 Балтийский переулок — переулок в Сызрани Самарской области
 Балтийский переулок — переулок в Ульяновске

Крым 
 Балтийский переулок — переулок в Керчи

Украина 
 Балтийский переулок — переулок в Киеве
 В Луганске:
 1-й Балтийский переулок
 2-й Балтийский переулок
 3-й Балтийский переулок
 Балтийский переулок — переулок в Макеевке Донецкой области
 Балтийский переулок — переулок в Полтаве

См. также 

 Балтийский проспект — проспект в посёлке Лисьем Носе Санкт-Петербурга
 Балтийская улица
 Балтийский мост